I Can Stand a Little Rain — 4-й студійний альбом Джо Кокерa, презентований у серпні 1974 року на лейблі A&M Records.

Список композицій

Примітки 

Альбоми Джо Кокера
Англомовні музичні альбоми
Альбоми A&M Records
Серпень 1974